Il labirinto delle passioni (The Pleasure Garden) – cortometraggio del 1925 diretto da Alfred Hitchcock
 Il giardino del piacere (The Pleasure Garden) – cortometraggio del 1953 diretto da James Broughton